Владимир Глухов:
* Глухов, Владимир Иванович (1961—2018) — русский живописец.
 Глухов, Владимир Семёнович (1813—1894) — русский физик-метролог.
 Глухов, Владимир Яковлевич (1915—1996) — актёр, заслуженный артист ЛССР.

Примечания